Folgende Gebäude tragen den Namen Palais Kinsky:
 Palais Goltz-Kinsky, ein Palais am Altstädter Ring der tschechischen Hauptstadt Prag
 Palais Kinsky (Wien), eines der bedeutendsten hochbarocken Palais der Wiener Innenstadt